Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 2013 — прошёл  в городе Стенвейк с 5 по 13 апреля 2013 года по круговой системе. В турнире участвовали 7 международных гроссмейстеров (GMI) и три международных мастера (MI). Чемпионом в четвёртый раз стал Александр Балякин.

 — Александр Балякин

 — Пим Мёрс  

 — Ауке Схолма

Результаты

Ссылки 
 Сайт чемпионата (нидер.)

2013 год в шашках
Апрель 2013 года
Спорт в Нидерландах в 2013 году